Штейнгартовский район — административно-территориальная единица в составе Азово-Черноморского и Краснодарского краёв, существовавшая в 1934—1953 годах. Центр — станица Шкуринская

Штейнгартовский район был образован 28 декабря 1934 года в составе Азово-Черноморского края. В его состав вошли 6 сельсоветов: Большекозинский, Канеловский, Красносельский, Роза-Люксембургский, Тауруп-Звездочанский и Шкуринский.

13 сентября 1937 года Штейнгартовский район вошёл в состав Краснодарского края.

22 августа 1953 года Штейнгартовский район был упразднён. При этом Большекозинский, Канеловский и Шкуринский с/с отошли к Староминскому району, а Поселковый Совет — к Кущёвскому району.

Примечания

Литература 
 

Упразднённые районы Краснодарского края